XI турнир на Кубок мира по волейболу среди женских команд проходил в Хиросиме, Нагано, Тояме, Саппоро, Окаяме и Токио с 4 по 18 ноября 2011 года.

Соревнование являлось первым этапом отбора на Игры XXX Олимпиады. Призёры Кубка мира — сборные Италии, США и Китая — стали обладателями путёвок в Лондон-2012.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 12 сборных:
 команда страны-организатора,
 пять победителей континентальных чемпионатов 2011 года,
 четыре из пяти вице-чемпионов континентов, определяемые по рейтингу Международной федерации волейбола (по состоянию на 15 января 2011 года),
 две команды, получившие специальные приглашения (wild card) от FIVB (из числа участвовавших в финальных турнирах континентальных чемпионатов 2011 года).

  
'Рейтинг вице-чемпионов континентов (по состоянию на 15 января 2011 года)
  
Поскольку второе место в чемпионате Азии заняла сборная Японии, к участию в Кубке мира была допущена сборная Южной Кореи — бронзовый призёр чемпионата Азии.

 Арены 

 Ход турнира 
Первую путёвку на Олимпийские игры в Лондоне за два тура до окончания Кубка мира завоевала сборная Италии, не потерпевшая к тому времени ни одного поражения. В десятом туре «Скуадра Адзурра» уступила сборной США и пропустила её на первое место, однако американки, также обеспечившие себе участие на Олимпиаде в Лондоне, не смогли воспользоваться шансом завоевать Кубок мира — их поражение в заключительный игровой день от команды Японии и лёгкая победа Италии над Кенией вернули дружину с Апеннин на первое место. Сборная Италии, попавшая на этот розыгрыш Кубка мира лишь благодаря wild card'', стала обладателем трофея во второй раз подряд.

Перед заключительным игровым днём турнира шансы на единственную оставшуюся олимпийскую путёвку сохраняли сборные Китая, Японии и Германии и исход этой борьбы был решён в очной встрече Китай — Германия, завершившейся победой команды из Поднебесной. Сборная Германии, после шести игровых дней входившая в тройку лидеров, во второй половине турнира сбавила темп, потерпев 4 поражения, в том числе от не претендующей на высокие места Доминиканской Республики, чей лидер Бетания де ла Крус набрала в той игре 42 очка. В то же время команда Японии, несмотря на 5 побед подряд, не смогла занять место в тройке призёров.

Неудачно выступили сборные Бразилии и Сербии. Южноамериканки, уже имевшие в пассиве поражение от США, на третьем раунде в Саппоро со счётом 0:3 уступили сначала Италии, а затем и Японии, фактически распрощавшись с надеждой на призовое место. Бразилия выступала без таких известных игроков, как Жаклин и Наталия, а чемпионки Европы из Сербии — без Елены Николич и Маи Огненович.

В таблице показано количество очков, имевшихся у участников Кубка мира после каждого игрового дня, в скобках — места, занимаемые командами в турнирной таблице. За победы со счётом 3:0 и 3:1 присуждалось 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 1:3 и 0:3 — 0 очков.

Результаты

Первый раунд

Хиросима

Нагано

Второй раунд

Хиросима

Тояма

Третий раунд

Саппоро

Окаяма

Четвёртый раунд

Токио, Yoyogi National Gymnasium

Токио, Tokyo Metropolitan Gymnasium

Турнирная таблица

Призёры

Индивидуальные призы

См. также 
 Кубок мира по волейболу среди мужчин 2011
 Волейбол на летних Олимпийских играх 2012 (квалификация, женщины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2011 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 2011 года
Спорт в Японии в 2011 году